Miejscowości w Polsce:
 Szymanówka – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie opatowskim, w gminie Ożarów
 Szymanówka – wieś w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim, w gminie Oporów

 Szymanówka – wieś na Ukrainie